Генна́дий Никола́евич Айги́ (; урожд. — Ли́син; 21 августа 1934, Шаймурзино, Чувашская АССР, РСФСР, СССР — 21 февраля 2006, Москва, Россия) — чувашский и русский поэт, переводчик.

Народный поэт Чувашской Республики (1994). Лауреат премии Андрея Белого (1987), Пастернаковской премии (2000, первый лауреат), премии Французской Академии (1972), премии имени Петрарки (1993) и др. Командор Ордена литературы и искусства (1998).

Биография 
Родился в деревне Шаймурзино в Чувашии, в семье учителя, по национальности чуваш. Отец погиб в годы Великой Отечественной войны. С юных лет писал стихи на чувашском языке, с пятнадцати лет начал публиковаться в чувашской периодике. На его творчество сильное влияние оказали стихи Михаила Сеспеля и Петра Хузангая, известных чувашских поэтов. В 1953 году окончил Батыревское педагогическое училище и поступил в Литературный институт имени Горького, где занимался в творческом семинаре Михаила Светлова.

В марте 1958 года был отчислен из института «за написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма» («Обыденность чуда». В оригинале впервые: «Дружба народов», 1993, № 12). Под влиянием Пастернака и Назыма Хикмета Айги стал писать и по-русски, а также принял решение остаться в Москве — и в течение десятилетия (1961—1971) заведовал изосектором в Государственном музее В. В. Маяковского.

Параллельно оригинальному поэтическому творчеству на русском языке Айги много занимался переводами мировой поэзии на чувашский, создав антологии «Поэты Франции», «Поэты Венгрии», «Поэты Польши». Признана роль Айги в мировой пропаганде чувашской поэзии и чувашской культуры. С начала 1960-х годов стихи Айги публикуются в некоторых странах по-русски и в переводах на иностранные языки; в России первая книга русских стихов Айги появляется в 1991 году.

Особое место в жизни и творчестве Айги занимал российский художник Игорь Вулох. Их дружба началась в 1961 году. В 1988 году в предисловии к монографии  о Вулохе были напечатаны стихи Геннадия Айги «Двенадцать параллелей к Игорю Вулоху». В 1997 и 2001 годах на персональных выставках Вулоха в Москве была организована совместная с Айги экспозиция «Росчерки огня», посвящённая 70-летию Нобелевского Лауреата Тумаса Транстрёмера.

В творчестве Айги сильно влияние чувашского и иного поволжского фольклора, народной культуры вообще; он постоянно обращается к древнейшим архетипам народного сознания. В то же время Айги непосредственно продолжает традицию русского и особенно европейского (прежде всего французского, но также и немецкого, особенно в лице Пауля Целана) поэтического авангарда, что видно, в частности, по совершенно особой роли, которую в его поэзии играют визуально-графическое оформление текста, авторская система пунктуации, резко отличный от разговорного синтаксис, система сквозных мотивов и ключевых слов, переходящих из текста в текст (это последнее свойство парадоксальным образом роднит поэзию Айги уже не с футуризмом, а с символизмом).

Через творчество Айги проходит философское противопоставление идеи предмета и его воплощения, соотношения, зачастую именуемого им самим «двойником». Айги — поэт абстрактных метафор, которые далеко не всегда поддаются расшифровке, оставляя возможность индивидуального толкования. В его стихах сталкиваются фрагментарные образы и мысли, часто выраженные лишь отдельными словами, которые в силу своей изолированности затрудняют попытки интерпретации. <…> Необычайное, новаторское в поэзии Айги заключается не в семантической игре, а в серьёзных поисках новых, современных средств языковой выразительности, направленной против пустой, выхолощенной функциональности, против низведения стиха к механистичности. Поэзия Айги — духовный протест во имя подлинной человечности.

На стихи Айги писали музыку София Губайдулина, Валентин Сильвестров, Валентин Бибик, Александр Раскатов, Виктория Полевая, Ираида Юсупова и др. Неоднократно выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе.

Скончался Г. Н. Айги 21 февраля 2006 года в Москве, похоронен на кладбище в своей родной деревне.

Семья и личная жизнь 
Геннадий Лисин— старший брат чувашской писательницы Евы Лисиной. Отец композитора, скрипача и музыкального деятеля Алексея Айги, а также актрисы и виджея Вероники Айги (ей посвящена "Тетрадь Вероники").

Другие дети: Константин, Анна.

С 1990-х годов вместе с женой Галиной Борисовной Куборской-Айги жил на окраине Москвы близ станции «Рабочий поселок», в  двухкомнатной квартире на первом этаже.

Особенности творчества 
Айги отличался авангардизмом в стихосложении. Поэт, отличаясь метафоричностью, игнорировал традиционные системы пунктуации и синтаксиса, в частности, во многих его стихах на русском языке практически полностью отсутствуют рифмы.А тот косогор 

“чтоб голову склонить

мой косогор печальный!

и волосы по ветру

как будто темью в воздух: всё вдаль и вдаль – паденьем!

по ветру до могилы

(душа лишь одинокая – душа!)

и шевеленьем – шёпот (с остатками рыданья)

с полынью – будто с явью

(как в-крохах-осязаемо!)

единственного в мире

(как будто – вот: душа! – и руку – будто в воду!)

и очень-моего

сырого одиночестваВ поэзии Айги отсутствие графических способов выделения синтаксических структур выступает как композиционно-стилистический принцип построения текста и его смысловая доминанта, выполняющая особые экспрессивно-стилистические функции. Средства экспрессивного синтаксиса сочетаются с другими стилистическими приёмами: с лексическим повтором, антитезой, анафорой, сравнением. Нерасчлененность синтаксических структур в стихотворениях Айги увеличивает их семантическую ёмкость.

Память 
Имя Айги присвоено Шаймурзинской средней общеобразовательной школе (2007) и проспекту в Чебоксарах (2011).

Внёс вклад в популяризацию чувашской поэзии и чувашской культуры в мире. Айги составил «Антологию чувашской поэзии», способствовал её переводу на мировые языки. Антология была издана на английском, венгерском, итальянском, французском и шведском языках.

Публикации и переводы 
 Стихи 1954—1971. — Мюнхен: Verlag Otto Sagner, 1975. — 214 с.
 Отмеченная зима: Собрание стихотворений. — Париж: Синтаксис, 1982.
 Три стихотворения. (Гравюры Николая Дронникова). — Париж, 1991. — 35 с.
 Здесь. Избранные стихотворения. 1954—1988. — : Современник, 1991. — 288 с.
 Теперь всегда снега: Стихи разных лет. 1955—1989. — : Советский писатель, 1992.
 Свечи во мгле и несколько песенок. — : Раритет-537, 1992. — 160 с.
 Тетрадь Вероники: Первое полугодие дочери. — : Гилея, 1997. ISBN 5-85302-052-8
 Слово-ворона: Стихи разных лет. (Рисунки Н. Дронникова). — Париж: Дронниковъ-Коноваловъ, 1998. — 56 с.
 Памяти музыки (К 200-летию со дня рождения Франца Шуберта). — Шубашкар: Руссика-Лик Чувашии, 1998. — 52 с. ISBN 5-87315-002-6
 Поклон — пению: Сто вариаций на темы народных песен Поволжья. — : ОГИ, 2001. — 56 с.
 Продолжение отъезда: Стихотворения и поэмы. 1966—1998. — : ОГИ, 2001.
 Мир Сильвии. — : Издательство «А и Б». 2001.
 Разговор на расстоянии: Статьи, эссе, беседы, стихи. — : Лимбус Пресс, 2001. — 304 с. ISBN 5-8370-0149-2
 Поля-двойники. — : ОГИ, 2006. — 232 с. ISBN 5-94282-335-9
 Стихотворения. Комментированное издание. Сборник / Сост. Г. М. Натапова. — : Радуга, 2008. — 424 с. ISBN 978-5-05-006801-9

 Собрание сочинений
 Собрание сочинений / сост. Г. Б. Айги-Куборская. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2009.
 Собрание сочинений. В 7 тт. — [Состав. Галины Айги и Ал. Макарова-Кроткого]— : Гилея, 2009. — 1200 с. (Том 1. Начала полян; Том 2. Зимние кутежи; Том 3. Провинция живых; Том 4. Тетрадь Вероники; Том 5. Поле-Россия; Том 6. Листки — в ветер праздника; Том 7. Продолжение отъезда.); 750 экз. — ISBN 978-5-87987-051-0; ISBN 978-5-87987-053-7

Признание

Государственные награды 
 Медаль памяти Эндре Ади Министерства культуры Венгрии (1987)
 Государственная премия Чувашской АССР им. К. В. Иванова (1990)
 Народный поэт Чувашской Республики (1994)
 Командор Ордена Искусств и литературы (Франция, 1998)
 Почётная грамота Чувашской Республики (2004)

Общественные и журнальные награды 
 Премия Васьлея Митты (Чувашская АССР, 1987)
 Премия Андрея Белого (1987)
 Премия имени А. Кручёных (1991)
 Премия Петрарки (1993)
 Премия «Золотой венец» Стружского фестиваля поэзии (Македония, 1993)
 Почётный доктор Чувашского университета (1994)
 Премия имени Б. Л. Пастернака (2000) — первый лауреат
 Лауреат премии журнала «Дети Ра» (2004)
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка

Примечания

Литература 
 Даенин Е. Е. «Слово надо выстрадать» (о поэзии Геннадия Айги) // В мире книг. — Москва. — 1988. — № 3. — С. ???
 
 Новиков Вл. Свобода слова. — Литературная газета. — 25 сентября 1991.
 Новиков Вл. Айгисты. — Знамя. — 1997. — № 8. — С. 238—239.
 Новиков Вл. Свободы не бывает слишком много. К спорам о поэзии Геннадия Айги. — Дружба народов. — 1997.- № 11.
 Новиков Вл. Поэзия 100 %. — Литературное обозрение. — 1998.- № 5/6.
 Новиков Вл. Больше чем поэт. мир Геннадия Айги // Айги Г. Разговор на расстоянии. — СПб: Лимбус Пресс, 2001. — С. 5 — 14.
 Новиков Вл. Так говорил Айги. Устный дискурс поэта // Russian Literature. — 2016. — № 1. Vol. 79. P. 73 — 81.
 Новикова Л. Мастерство молчания. — Вечерний клуб. — 19 июля 1994.
 
 Творчество Геннадия Айги: литературно-художественная традиция и неоавангард: Материалы международной научно-практической конференции. — Чебоксары, 2009.
 Илья Кутик. «Айги-Ареопагит: Опыт „аналитической“ аппроксимации» (эссе) на сайте Postnonfiction.org
 
 Житенев, А.А. Одностроки-«страницы» в рукописях Г. Айги // Новое литературное обозрение. — 2022. — №1. — С. 247—262.

Ссылки 
 Геннадий Айги на сайте «Вавилон»
 
 
 Из книги Геннадия Айги «Разговор на расстоянии» на сайте «Опушка»
 Книга художника Николая Дронникова  «Реквием по Геннадию Айги» на сайте Национальной библиотеки Чувашской республики
 Музыкально-поэтический проект памяти поэта «Поклон Айги» на сайте «Круги»
 Геннадий Айги в "Цирке «Олимп»
 Библиография переводов на немецкий язык
 Стихи в переводе на английский
 Государственный архив современной истории Чувашской Республики: Айги Геннадий Николаевич

Чувашские поэты
Литераторы, известные под псевдонимами
Лауреаты премии Андрея Белого
Многоязычные писатели
Переводчики с чувашского языка
Русские поэты
Поэты второго русского авангарда
Народные поэты Чувашии
Исследователи русского авангарда
Хлебниковеды
Сотрудники Государственного музея В. В. Маяковского
Поэты самиздата
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Похороненные в Батыревском районе